SSL je tričrkovna kratica za:

Secure Sockets Layer, kriptografski medmrežni protokol
Solid State Logic, proizvajalec mešalnih miz in studijske glasbene opreme